OCA-DLR Asteroid Survey (ODAS) était un projet scientifique européen destiné à rechercher des objets géocroiseurs (astéroïdes et comètes). Le projet a démarré en  et s'est arrêté en . Il utilisait le télescope de Schmidt de  du plateau de Calern à Caussols, près de Nice. Le projet associait l'observatoire de la Côte d'Azur (OCA) en France et le Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) en Allemagne. Durant son déroulement, le projet a découvert 1089 astéroïdes numérotés (, selon le Centre des planètes mineures).

Astéroïdes découverts

Références

Liens externes 
  Page web d'ODAS

Découvreur d'astéroïdes
Découvreur de comètes
Éponyme d'un objet céleste